Gödel steht für:
  (3366) Gödel, nach Kurt Gödel benannter Asteroid

Gödel ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Gödel (* 1945), deutscher Jurist und Bundesrichter
 Kurt Gödel (1906–1978), österreichischer Mathematiker, Philosoph und Logiker
 Otto Gödel (1922–2002), deutscher Winzer und Heimatforscher

Siehe auch:
 Goedel
 Gödl